Vaswani ist der Familienname folgender Personen:

 Ram Vaswani (* 1970), britischer Poker- und Snookerspieler
 Sunit Vaswani (* 1980), englischer Snookerspieler